Виктор Домбровский:
 Домбровский, Виктор Александрович (1939—2014) — крымский писатель и поэт.
 Домбровский, Виктор Алексеевич (1913—1972) — советский учёный, астроном, астрофизик.
 Домбровский, Виктор Алексеевич (писатель) (род. 1948) — прозаик и поэт.
 Домбровский, Виктор Николаевич (род. 1933) — советский хоккеист и хоккейный судья.